Lubaszenko ist der Familienname folgender Personen:
Edward Linde-Lubaszenko (* 1939), polnischer Theater- und Fernsehschauspieler
Olaf Lubaszenko (* 1968), polnischer Regisseur und Schauspieler